

Astronomia 
 Seth Mons – struttura geologica della superficie di Io
 Seth Patera – struttura geologica della superficie di Io

Mitologia e religione 
 Seth – divinità egizia
 Seth o Set – personaggio biblico, terzo figlio di Adamo ed Eva

Personaggi immaginari 
 Seth – personaggio della serie televisiva Di-Gata Defenders
 Seth – personaggio della serie televisiva Stargate SG-1
 Seth – personaggio della serie di videogiochi Street Fighter
 Seth Brundle – personaggio del film La mosca
 Seth Cohen – personaggio della serie televisiva The O.C.

Persone 
 ...ib-Seth (XVIII-XVII secolo a.C.) – sovrano egizio
 Seth... (XVIII-XVII secolo a.C.) – sovrano egizio
 Seth-her-khepeshef (XIII secolo a.C.) – principe egizio
 Sushma Seth (1936) – attrice indiana
 Roshan Seth (1942) – attore indiano
 Vikram Seth (1952) – scrittore e poeta indiano
 Joshua Seth (1972) – doppiatore, conduttore televisivo e illusionista statunitense
 Henriett Seth F. (1980) – pittrice ungherese

Geografia

Germania 
 Seth – comune nel circondario di Segeberg (Schleswig-Holstein)

Stati Uniti d'America 
 Seth Ward – località nella contea di Hale (Texas)

Svizzera 
 Seth – antico nome tedesco di Siat, ex comune ora frazione di Ilanz, comune nella regione Surselva (Canton Grigioni)

Altro 
 Seth – nome proprio di persona inglese maschile
 Seth – episodio della serie televisiva Stargate SG-1